Під логічною хибою розуміють помилкове обґрунтування яке містить фактичні, пунктуаційні або логічні помилки. Помилкова аргументація може здаватись вірною з однієї точки зору, але є помилковою при детальному розгляді. Якщо і припущення і висновок вірні, то похибка може виникнути від того, що висновок не буде логічно чинним. Логічні хиби є дефектами у судженнях, які призводять до логічних тверджень. Логічні хиби можуть маскуватись під розумні твердження, але насправді вони направлені на маніпулювання читачем, апелюючи до емоцій, а не до розуму. Недоречні аргументи ведуть до будь-яких висновків, тому, що вони не пов'язані з початковими припущеннями. Правильна аргументація уникає логічних хиб та спирається на перевірені дослідження та критичне мислення. Правильна аргументація ґрунтується на доведених твердженнях та твердженні, а не на емоціях.

 Логічна хиба
 Хибний висновок — окремий випадок логічної хиби
 Паралогізм — ненавмисна логічна помилка
 Софізм — помилка, вчинена навмисно
 Математичний софізм

Див. також 
 Список логічних помилок
 Перелік когнітивних упереджень